Plaats in Indonesië
 Ujung Gele (Bukit), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Ujung Gele (Pegasing), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh